dawka skuteczna (promieniowanie)
 dawka skuteczna (farmakologia)